AHRS steht für:
 Attitude Heading Reference System, Messsystem zur Steuerung von Flugzeugen oder Flugzeugmodellen
 Bahnhof Hamburg-Harburg (S-Bahn) (DS100-Code)

Abkürzung